

Мерісвілл — місто, штат Каліфорнія
 Мерісвілл — місто, штат Айова
 Мерісвілл — місто, штат Канзас
 Мерісвілл — місто, штат Мічиган
 Мерісвілл — місто, штат Огайо
 Мерісвілл — місто, штат Пенсільванія
 Мерісвілл — місто, штат Вашингтон
 Мерісвілл — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Мерісвіль